Die Bausch & Lomb Championships 2008 waren ein Damen-Tennisturnier der Kategorie Tier II im Rahmen der WTA Tour 2008. Das Sandplatzturnier auf Amelia Island fand vom 7. bis 13. April 2008 statt.

Das Finale im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Dominika Cibulková mit 7:67 und 6:3. Im Doppel-Endspiel besiegte die Paarung Bethanie Mattek/Vladimíra Uhlířová das Duo Wiktoryja Asaranka/Jelena Wesnina mit 6:3 und 6:1.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Fernandina Beach